Улица Александра Печерского — улицы в различных населённых пунктах, названные в честь Александра Печерского:
 Улица Александра Печерского — улица в Кременчуге (с 2016 года);
 Улица Александра Печерского — улица в Ростове-на-Дону (с 2015 года);
 Улица Александра Печерского — улица в Цфате (с 2004 года);
 Улица Александра Печерского — улица в Москве (с 16 января 2018 года).

Улицы, названные в честь Александра Печерского